Norbert Lossau ist der Name folgender Personen:

* Norbert Lossau (Wissenschaftsjournalist) (* 1959), deutscher Journalist
 Norbert Lossau (Bibliothekar) (* 1962), deutscher Bibliothekar